Пи́хтовое — посёлок в  Тарском районе Омской области России. Входит в состав Имшегальского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» посёлок вошёл в состав образованного Имшегальского сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке региона, в таёжной зоне Западно-Сибирской равнины, на р. Зыряновка. 

Абсолютная высота — 115 м. над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 58 человек мужчин — 32, женщин — 26 (55,2	и 44,8  % соответственно) .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 73 % от общей численности населения в 178 чел.

Инфраструктура 
Лесное хозяйство.

Транспорт 
Лесные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Тарского района